Ronneburg (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Ronneburg (Thüringen), een stad in de Duitse deelstaat Thüringen